El Rocío lahko pomeni

 El Rocío, romarski kraj v provinci Huelva v španski avtonomni skupnosti Andaluzija
 El Rocío, kraj v provinci Malaga v španski avtonomni skupnosti Andaluzija
 El Rocío, je predmestno naselje mesta San Cristóbal de La Laguna v provinci Santa Cruz de Tenerife v španski avtonomni skupnosti Kanarski otoki.